As línguas japurá-colômbia são um grupo de línguas aruaques faladas na Colômbia, no Brasil, no Peru, e na Venezuela.

Línguas 
As 13 línguas japurá-colômbia são:
 Baniwa-Koripako
 Warekena
† Mandawaka
 Piapoco
 Achagua
 Yukuna
 Kabiyari
† Kauixana
† Resígaro
† Wainumá
† Passé
† Yumana
† Mepuri

(† = língua extinta)

Classificação

Ramirez (2019) 
Classificação interna das línguas japurá-colômbia (Ramirez 2019):

† Kauixana
Japurá-Içá
† Yumana
† Passé
† Mepuri
Caquetá
Yukuna
† Wainumá-† Mariaté
† Resígaro
Noroeste
Kabiyari
Llanos
Piapoco
Achagua
Nordeste
Baniwa-Koripako
Cassiquiare
Warekena
† Mandawaka

(† = língua extinta)

Jolkesky (2016) 

Classificação interna (Jolkesky 2016):

Negro-Putumayo
Jumana-Pase: Jumana †; Pase †
Kaixana †
Resigaro
Wirina †
Nawiki
Kabiyari
Karu-Tariana
Karu: Baniwa; Kuripako
Tariana
Mepuri †
Piapoko-Achagua: Achagua; Piapoko
Wainambu †
Warekena-Mandawaka: Warekena; Mandawaka †
Yukuna-Wainuma: Mariate †; Wainuma †; Yukuna

(† = língua extinta)

Comparação lexical 
Comparação lexical das línguas japurá-colômbia (Ramirez 2019: 9):

Comparação lexical das línguas japurá-colômbia (Ramirez 2019: 502-515):

Reconstrução 

Reconstrução do Proto-Japurá-Colômbia (Ramirez 2019):

Fonologia 
O Proto-Japurá-Colômbia tem 21 fonemas:
 15 consoantes: p, *t, *k, *ʔ, *T ; *ts, *tʃ ; *S, *h ; *m, *n ; *l, *r ; *w, *j
 5 vogais: *i, *e, *a, *ʊ, *ɨ
 acento: *V́

Morfemas lexicais

Pronomes 

Exemplos:

Afixos pessoais

Sufixos nominais

Relacionadores

Sufixos verbais

Classificadores e formantes

Numerais, demonstrativos e outros

Translativos

Sintaxe 
Ordem das palavras: Sujeito-Verbo-Objeto (com um verbo) e ADJ-S (com um adjetivo).

Ver também 
 Línguas aruaques
 Línguas mamoré-guaporé
 Línguas purus
 Línguas campa
 Língua marawá

Línguas aruaques